Ко́рбин Дин Бе́рнсен (, род. 7 сентября 1954, Северный Голливуд) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Арнольда Бекера в шоу «Закон Лос-Анджелеса», доктора Файнстоуна в фильме «Дантист», детектива в отставке Генри Спенсера в телесериале «Ясновидец», Роджера Дорна в фильме «Высшая лига» и его продолжениях «Высшая лига 2» и «Высшая лига 3». Также появлялся в сериалах «Главный госпиталь» и «Болота».

Ранняя жизнь 
Бернсен родился в Северном Голливуде, штат Калифорния у Гарри Бернсена мл., голливудского продюсера, и актрисы мыльных опер Джинн Купер, которая играла в сериале «Молодые и дерзкие». Он закончил старшую школу Беверли-Хиллс в 1972 году и учился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Личная жизнь 

С 1988 года Бернсен женат на актрисе Аманде Пэйс. У них есть четверо сыновей.

У Бернсена есть одна из самых больших коллекций снежных шаров в мире. В своем интервью Мэри Осборн на шоу «Мэри» 21 января 2013 года он сказал, что у него в коллекции 8000 снежных шаров.

Бернсен считает себя христианином и включает религиозную тему в большинство своих фильмов.

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Беверли-Хиллз
Выпускники Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактёры США